est un genre éteint d'amphibiens du Trias. Ce genre n'est représenté que par une seule espèce, Chomatobatrachus halei, décrite en 1974 par le paléontologue américain  (1931-1985).

Publication originale 
 .

Cladogramme

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1974
Stereospondyli